Galbanum officinale är en flockblommig växtart som beskrevs av David Don. Galbanum officinale ingår i släktet Galbanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
officinale